Maria Anna Karolina Pia Sabaudzka (ur. 19 września 1803 w Rzymie, zm. 4 maja 1884 w Pradze) – księżniczka Sardynii z dynastii sabaudzkiej, potem cesarzowa Austrii, królowa Węgier, królowa Czech.

Życiorys 
Maria Anna była córką Wiktora Emanuela I, króla Sardynii, księcia Sabaudii, Piemontu i Aosty, oraz jego żony Marii Teresy Habsburg-Este. Urodziła się w rzymskim Palazzo Colonna. Miała siostrę bliźniaczkę – Marię Teresę. Obydwie zostały ochrzczone przez papieża Piusa VII. Ich rodzicami chrzestnymi byli dziadkowie ze strony matki – arcyksiążę Ferdynand Habsburg i Maria Beatrycze d’Este. W Museo di Roma znajduje się obraz upamiętniający chrzest.
 
12 lutego 1831 w Turynie poślubiła per procura swojego kuzyna – Ferdynanda Habsburga. Ceremonię ślubną powtórzono 27 lutego 1831 w Wiedniu. Mąż Marii Anny był upośledzony umysłowo i cierpiał na epilepsję, para nie doczekała się dzieci, ale była sobie bardzo oddana. 2 marca 1835 Ferdynand został cesarzem Austrii, a Maria Anna – cesarzową. 12 września 1836 w Pradze została koronowana na królową Czech. Chociaż Maria Anna nigdy nie nauczyła się niemieckiego, bardzo polubiła swoją nową ojczyznę. Corocznie jej imieniny, które przypadały na 26 lipca, były świętowane. A Johann Strauss (ojciec) i Johann Strauss (syn) poświęcali cesarzowej swoje utwory.

2 grudnia 1848 mąż Marii Anny, abdykował za jej radą i namową – miała na niego bowiem duży wpływ. Oboje zachowali swoje tytuły, ale opuścili Wiedeń. Zimy spędzali w Pradze, a lata w Reichstadt (obecnie Zákupy). Maria Anna zmarła w Pradze, została pochowana obok męża w Krypcie Cesarskiej w wiedeńskim Kościele Kapucynów.

Rodowód

Przypisy 

Bliźnięta
Cesarzowe Austrii
Dynastia sabaudzka
Damy Orderu Krzyża Gwiaździstego
Damy Orderu Królowej Marii Luizy
Pochowani w kościele kapucynów w Wiedniu
Urodzeni w 1803
Zmarli w 1884
Ludzie urodzeni w Rzymie